Отбранителен бой или отбрана, отбранително сражение е битка с противника, която се води с цел неговото настъпление да бъде спряно до мястото на отбраната или задържано на това място за някакво време.

Разновидности 
От дефиницията се вижда, че има 2 разновидности:
 бой за задържане на рубеж. Зад фронта е важен обект, не е допустимо неговото превземане. Воюва се с необходимата мощ за постигане на целта, или с колкото разполагаме.
 Пример: през 2-рата световна война, когато Хитлеристките войски са били на няколко десетки километра от Москва, Сталин е издал следното разпореждане: „Правителството няма да се изнася от Москва, ще я защитаваме до последно. Ако врага стигне до Кремъл, то в защита ще изляза и аз, начело на личната си охрана.“

 Бой за забавяне и нанасяне на максимални загуби. Предполага внимателно планиране, избор на рубежа, на който ще бъде боя и организирано изтегляне.
 Класически пример: Михаил Кутузов е разгромил Наполеон в Русия, без да го победи нито веднъж, само със серия отбранителни боеве.
 Финландия нанася неимоверно тежки загуби на СССР в Руско-Финландската война.

Военна тактика